Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefan Edberg era il detentore del titolo per l'anno precedente.

Petr Korda ha battuto in finale Younes El Aynaoui 7-6 (7-5), 2-6, 7-6 (7-5) per vincere il singolare  Qatar ExxonMobil Open 1996.

Teste di serie 

  Thomas Muster (semifinale)
  Boris Becker (secondo turno)
  Thomas Enqvist (secondo turno)
  Michael Stich (secondo turno)

 Magnus Larsson (quarti) 
 Paul Haarhuis (primo turno) 
 Gilbert Schaller (primo turno) 
 Jan Siemerink (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 1996
ATP Tour 1996